

Cinema
Sing - Il sogno di Brooklyn (Sing) – film del 1989 diretto da Richard J. Baskin
Sing! – documentario del 2001 diretto da Freida Lee Mock
Sing – film del 2016 diretto da Garth Jennings
Sing – cortometraggio del 2016 diretto da Kristóf Deák

Musica

Singoli
Sing – singolo del 1973 dei The Carpenters
Sing – singolo del 2001 dei Travis
Sing – singolo del 2006 dei The Dresden Dolls
Sing – singolo del 2008 di Annie Lennox
Sing – singolo del 2008 di Theo Tams
Sing – singolo del 2010 dei My Chemical Romance
Sing – singolo del 2014 di Ed Sheeran
Sing – singolo del 2015 dei Pentatonix

Album
Sing – album del 1996 di Neil Zaza
Sings – album del 1998 di Emile-Claire Barlow
Sing – album del 2008 di Jim Bianco
Sings – album del 2009 di Emi Tawata
Sing – album del 2012 di Gary Barlow
Sings – album del 2015 di Angélique Kidjo

Persone
Matt Sing – rugbista australiano

Pagine correlate
Sing Sing (disambigua)
Sing Sing Sing (disambigua)